De 14e editie van de Amgen Ronde van Californië vond plaats van 12 tot en met 18 mei. De start was in Sacramento, de finish in Pasadena. De ronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2019. De titelverdediger was de Colombiaan Egan Bernal. Deze editie werd gewonnen door Tadej Pogačar.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe 
{| width=100%
| width=50% align=left valign=top |
{{Tabel klassement wielerwedstrijd
| hoofding= Santa Clarita - Pasadena (126 km)
| breedte=
| eenheid= Tijd
| trui   = krans
| ploegen= ja
| e1     =  Cees Bol
| e1plg  =  Team Sunweb
| e1res  = ''2u53'16"| e2     =  Peter Sagan
| e2plg  =  BORA-hansgrohe
| e2res  = z.t.
| e3     =  Jasper Philipsen
| e3plg  =  UAE Team Emirates
| e3res  = z.t.
| e4     =  Phil Bauhaus
| e4plg  =  Bahrain Merida
| e4res  = z.t.
| e5     =  Maximiliano Richeze
| e5plg  = 
| e5res  = z.t.
| e6     =  Kristoffer Halvorsen
| e6plg  =  Team INEOS
| e6res  = z.t.
| e7     =  Travis McCabe
| e7plg  =  Nationale selectie
| e7res  = z.t.
| e8     =  Andrea Peron
| e8plg  =  Team Novo Nordisk
| e8res  = z.t.
| e9     =  Jens Debusschere
| e9plg  =  Team Katjoesja Alpecin
| e9res  = z.t.
| e10    =  Edwin Ávila
| e10plg =  Israel Cycling Academy
| e10res = z.t.
}}
| width=50% align=left valign=top |

|}

 Klassementenverloop 

 Vrouwen 

De vijfde editie van de Amgen Breakaway From Heart Disease Women's Race Empowered with SRAM''' vond plaats van 16 tot en met 18 mei. De start was in Ventura, de finish in Pasadena. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Women's World Tour 2019. De titelverdedigster was de Amerikaanse Katie Hall. Deze editie werd gerwonnen door Anna van der Breggen.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

Klassementenverloop 

2019
UCI World Tour 2019
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2019
UCI Women's World Tour 2019